Los Almendros puede referirse a los siguientes topónimos de España:

 Los Almendros, barrio de la ciudad de Málaga.
 Los Almendros-Son Pacs, barrio de la ciudad de Palma de Mallorca.
 Los Almendros, campo de concentración.